Cambalida är ett släkte av spindlar. Cambalida ingår i familjen flinkspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Flinkspindlar
Cambalida